Euderocycla — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). К нему относится один вид — Amara abnormis Tschitscherin, 1894.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Euderocycla Tschitscherin, 1897

Харпалины